Descat ist der Name von:

 Constantin-Achille Descat (1812–1878), französischer Industrieller und Politiker
 Hugo Descat (* 1992), französischer Handballspieler
 Louis-Joseph Descat (1800–1869), französischer Politiker